Mount Selwyn kan syfta på följande:

 Mount Selwyn, British Columbia, en bergstopp i Kanada
 Mount Selwyn, Victoria, ett berg i Australien